Katona Zsigmond  (1828–1902) Gelei Katona Zsigmond  gyógyszerész, szőlész és gyümölcskertész
 Katona Zsigmond (1895–1985) szőlész, egyetemi tanár